Aginskoje () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

Aginskoje, Region Transbaikalien
Aginskoje (Krasnojarsk), Region Krasnojarsk